VfL Bochum (Verein für Leibesübungen Bochum 1848) is een Duitse sportclub uit de Westfaalse stad Bochum, die vooral bekend is door zijn voetbalafdeling. De club ontstond in 1938 door een fusie van drie clubs.

De club speelde tot dusver 34 seizoenen in de Bundesliga. Van 1971 tot 1993 kwam de club daarin onafgebroken uit, maar sindsdien is het een liftploeg geworden tussen de Bundesliga en de 2. Bundesliga. De laatste degradatie uit de hoogste klasse dateert van 2010, en in 2021 promoveerde de club weer naar de Bundesliga.

Naast voetbal kent de VfL Bochum de volgende afdelingen: badminton, basketball, schermen, hockey, atletiek, handbal, zwemmen, danssport, tennis, tafeltennis, turnen en volleyball.

Geschiedenis

Oprichting tot WOII 
Op 18 februari 1849 werd de atletiekclub Bochumer TV opgericht, het was een van de eerste turnverenigingen van Westfalen. In december 1851 werd de club verboden door de Pruisische overheid. In 1860 werd de club heropgericht onder dezelfde naam. In 1904 werd het jaartal 1848 aan de clubnaam toegevoegd. De club beroept zich op een artikel in de Märkischer Sprecher uit juli 1848 waarin een oproep gedaan werd om een turnclub op te richten in Bochum.

Op 31 januari 1911 kreeg de club ook een voetbalafdeling, die zich in 1919 aansloot bij SuS Bochum 08. In 1924 besliste de overheid echter dat een club niet en turnen en balsporten mocht aanbieden en zo werd de club gesplitst in TV Bochum 1848 en TuS Bochum 08.

In 1938 fuseerden de turnclub met TuS 08 en SV Germania 06 Bochum. De nazi's wilden deze fusie om zo een grote club te krijgen in Bochum. Bochum had de pech in dezelfde competitie te spelen als FC Schalke 04 en eindigde enkele keren 2de.

Naoorlogse geschiedenis en Bundesliga 
In 1949 speelde de club in de 2de klasse van de Oberliga West. De club ging enkele keren op en neer tussen 1ste en 2de.

Na de vorming van de Bundesliga in 1963 speelde de club in de 3de klasse. Twee jaar later klom de club naar 2de. In 1968 verloor de club de bekerfinale van 1. FC Köln, drie jaar later promoveerde de club naar de Bundesliga. In de Bundesliga speelde de club 34 seizoenen achtereen. Tot de degradatie in 1993.

In 1988 verloor de club opnieuw de bekerfinale, deze keer van Eintracht Frankfurt. Vijf jaar later degradeerde de club. Daarna werd de club een liftploeg die tussen 1ste en 2de pendelde. In de tijd daartussen speelden ze UEFA Cup (2004).

De club promoveerde in 2006, waarna de club in 2010 na vier seizoenen Bundesliga weer degradeerde naar de 2e Bundesliga. Op 22 december 2014 werd bekendgemaakt dat Gertjan Verbeek met onmiddellijke ingang als trainer-coach in dienst trad als opvolger van Peter Neururer. Hij tekende een contract tot de zomer van 2016. Als assistent volgde Raymond Libregts hem.

Op 11 juli 2017 viel het doek voor Verbeek. Hij werd twee weken voor de start van het nieuwe seizoen ontslagen bij VfL Bochum. De Nederlandse trainer had nog een contract tot 2018 bij de club uit de 2. Bundesliga. Het besluit kwam voor Verbeek niet als een verrassing, zei hij. "Er zat ruis op de lijn en in die zin had ik het wel zien aankomen." Hij werd opgevolgd door Ismail Atalan. Die kon na drie maanden ook alweer vertrekken.

Seizoensoverzicht 1946 t/m 1963

Eindstanden vanaf 1964

Seizoensresultaten vanaf 1964

Bochum in Europa 

'Uitslagen vanuit gezichtspunt VfL Bochum

 Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

 Spelers records
 Top-5 meest gespeelde wedstrijden 

 Top-5 doelpuntenmakersstand: 09-12-2022''

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van VfL Bochum uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Tomasz Wałdoch degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van VfL Bochum in totaal 31 keer uit voor het Poolse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Bochum, VfL
Sport in Bochum
Sportvereniging in Noordrijn-Westfalen